Forsyth (Geòrgia)
 Forsyth (Illinois)
 Forsyth (Missouri)
 Forsyth (Montana)
 Forsyth Barr Stadium, estadi poliesportiu de Dunedin, Nova Zelanda 
 Frederick Forsyth (1938), escriptor supervendes especialitzat en el thriller
 William Forsyth, diversos personatges